Никола́й Хохряко́в: 
 Хохряков, Николай Анатольевич (род. 1985) — российский лыжник.
 Хохряков, Николай Николаевич (1857—1928) — российский художник-пейзажист.
 Хохряков, Николай Фёдорович (1920—1972) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы